Docking puede referirse a:

 Docking (Norfolk), Inglaterra
 Acoplamiento molecular